

Bands 
 Masquerade (Duitse band), een band rondom Drafi Deutscher
 Masquerade (Finse band), een postpunkband
 Masquerade (Zweedse band), een rockband

Films 
 Masquerade (1929)
 Masquerade (1931)
 Masquerade (1941)
 Masquerade (1965)
 Masquerade (film uit 1983), televisiefilm
 Masquerade (1988)
 Masquerade (2000), televisiefilm
 Masquerade (2012)

Televisie 
 Masquerade (televisieserie) (1983)
 Masquerade (ER), een aflevering van het vijfde seizoen van ER